Акмечеть-Аулие:
 Акмечеть-Аулие — пещера в Туркестанской области Казахстана.
 Акмечеть-Аулие — гора и археологический памятник в Улытауском районе Казахстана.